Mistrovství světa ve florbale mužů 2006 bylo 6. ročníkem mistrovství světa mužů. Konalo ve Švédsku od 21. do 28. května 2006.

Jako na všech předchozích mistrovstvích světa mužů, zvítězilo pošesté Švédsko. Česko skončilo na čtvrtém místě.

Rozdělení 
Každá skupina měla 5 týmů.
 A divize 1.–10. místo: skupina A, skupina B
 B divize 11.–20. místo: skupina C, skupina D

Základní část

Skupina A

Skupina B

O medaile

Pavouk

Semifinále

O 3. místo

O 1. místo

O umístění

O 9. místo

O 7. místo

O 5. místo

Konečná tabulka

All Star tým 
Brankář –  Henri Toivoniem
Obránci –  Marcus Gerber,  Henrik Quist
Útočníci –  Anders Hellgard,  Mika Kohonen,  Tero Tiitu

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 

Mistrovství světa ve florbale
Florbal ve Švédsku
Florbal v roce 2006
Sport v Helsingborgu
Sportovní události ve Stockholmu
Sportovní události v Malmö